Peterson můž být:

 Peterson (příjmení) – více nositelů téhož příjmení

místopisné jméno
 Peterson (Iowa) – město v Iowě
 Peterson (Minnesota) – město v Minnesotě
 Peterson (Utah) – vesnice v Utahu

ostatní
 Petersonova letecká základna v USA

Související články 
 Paterson